Moerbei (Morus)
 Morus (vogelgeslacht)
 Thomas More (in gelatiniseerde vorm: Thomas Morus)